La Tejita puede referirse a:

Lugares situados en:

España

Tenerife 

 La Tejita (urbanización) la urbanización de La Tejita, habitualmente confundida con una localidad dentro del ayuntamiento de Granadilla de Abona.

 Playa de la Tejita situada en el Municipio de Granadilla de Abona.

 La Tejita zona situada en el sur de la isla de Tenerife, administrativamente pertenece al municipio de Granadilla de Abona.